Stefan Đorđević (n. 1990) – calciatore montenegrino
 Stefan Đorđević (n. 1991) – calciatore serbo
 Stefan Đorđević (n. 1998) – cestista serbo